Landtagswahlkreis 137 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Unna III (2000)
 Landtagswahlkreis Unna II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Paderborn I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Bielefeld-Land (1947 bis 1962)